Михаил Васильевич Шишов (2 декабря 1910, Тифлис — 27 февраля 1981, там же) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1951). Заслуженный тренер СССР (1962); тренер Н. Гапридашвили (1957—1965).

Инженер-строитель. Чемпион Грузинской ССР (1944, 1948, 1952, 1955 и 1956), ЦС ДСО «Локомотив» (1958). Закавказский зональный турнир (1955) — 2-е место.

Книги 
 Большая битва на маленьком курорте. — Тбилиси, 1962 (на грузинском языке).

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Михаила Шишова на сайте 365chess.com

Шахматисты СССР
Мастера спорта СССР